Požaha je název více míst: 
 Požaha (hradiště), hradisko púchovské kultury na území části Jičina obce Starý Jičín v okrese Nový Jičín
 Požaha (osada), osada zasahující do obce Skřipov v okrese Opava, do části Stará Ves města Bílovec v okrese Nový Jičín a do části Lukavec města Fulnek v okrese Nový Jičín, zahrnující dvě základní sídelní jednotky téhož názvu (Požaha); k roku 1512 zmiňována jako pustá véska, kterou koupil roku 1512 klášter ve Fulneku spolu se vsí Lukavec